Conversos, persones que han deixat una religió per adoptar-ne una altra, vegeu conversió religiosa
 Germans conversos, nom dels germans llecs d'alguns ordes monàstics i mendicants.

Vegeu també 
 Xuetes: descendents dels jueus conversos mallorquins.
 Cristians nous